Fairbury kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fairbury (Illinois)
Fairbury (Nebraska)